Хутір-Михайлівський — колишня назва міста Дружба (Сумська область)
 Хутір-Михайлівський — вузлова залізнична станція Південно-Західної залізниці
 Хутір-Михайлівський — пункт контролю через державний кордон України на кордоні з Росією